USS Raritan, ha sido en nombre utilizado por tres buques de la Armada de los Estados Unidos en honor al río Raritan en Nueva Jersey.

 El primer , fue una fragata a vela botada en 1843.
 El segundo  fue un remolcador de puerto asignado a la Guardia Costera de Estados Unidos (USGC), transferido a la Armada de los Estados Unidos en 1941, devuelto a los Guardacostas en 1946, y que fue dado de baja en 1988. 
 El tercer  fue un buque de desembarco anfibio asignado en 1945 y dado de baja en 1959.

Nombres de buques de guerra de Estados Unidos